Hintzen ist der Familienname folgender Personen:

 Beate Hintzen, deutsche Klassische und neulateinische Philologin
 Katharina Hintzen (* 1989), deutsche Schauspielerin
 Martin Hintzen (* 1963), deutscher Polizeibeamter, Laiendarsteller und Fotomodell
 Udo Hintzen, deutscher Rechtspfleger
 Ulrich Hintzen (* 1957), deutscher Fußballspieler